Фрост (, буквально перекладається як «мороз», «іній») — прізвище валійського або скандинавського походження а також топонім.

Персоналії 
 Фрост — носії прізвища

Топоніми 

 Фрост — місто в окрузі Феріболт, штат Міннесота (США).
 Фрост — місто, штат Техас

Інше 
 «Джек Фрост» — американський сімейний фільм (1998) режисера Троя Міллера.
 «Роберт Фрост: Полюбовна суперечка зі світом» () — американський документально-біографічний фільм (1964) режисерки Ширлі Кларк.
 «Фрост проти Ніксона» () — американсько-британсько-французька історична драма (2008) режисера Рона Говарда.